Dorph är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Dorph
 Bertha Dorph
 Birgitta Karlström Dorph
 Christian Dorph
 Niels Vinding Dorph (författare)
 Niels Vinding Dorph (konstnär)
 Victor Dorph

Danska efternamn